Verfeil kan syfta på:
 Verfeil, Haute-Garonne
 Verfeil, Tarn-et-Garonne